Slovo Fudži má několik významů:

 Hora Fudži (také Fudžisan) – hora v Japonsku
 Fudži (řeka) – řeka v Japonsku
 Fudži (bitevní loď) – japonská bitevní loď z konce 19. století
 Fudži (Saga) – japonské město v prefektuře Saga
 Fudži (Šizuoka) – japonské město v prefektuře Šizuoka
 Fudži (závodní okruh) – závodní okruh

Japonská příjmení